L'Albatros (motorfietsmerk)
 L'Albatros (gedicht), gedicht van Charles Baudelaire